Римшайте () — литовская женская фамилия. Известные носители:

 Римшайте, Вилма (род. 1983) — литовская велогонщица в дисциплине BMX.
 Римшайте, Доната (род. 1988) — литовская и российская пятиборка.